Santese è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santesi.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente centro-meridionale, è presente prevalentemente nel romano, salernitano, tarantino, leccese e brindisino.

Potrebbe derivare dal fatto che il capostipite proveniva da un toponimo contenente la parola Santa o Santo.

In Italia conta circa 406 presenze.

La variante Santesi è aretina.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani